Монахиня Раиса (в миру Елена Владимировна Кривошлыкова; ) — подвижница веры и благочестия, монахиня Усть-Медведицкого монастыря в городе Серафимовиче.

Биография 
Монахиня Раиса, в миру Кривошлыкова Елена Владимировна, родилась в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены, 21 мая ст/ст.(3 июня н/ст.) 1884 г. в х. Нижнекривском Еланской станицы Усть-Медведицкого округа Области войска Донского (ранее Боковского, а ныне Вёшенского района Ростовской области). Родители — Кривошлыковы Владимир Киприанович и Татьяна Петровна, были людьми верующими; семья была многодетная. Сёстры: Евдокия, Матрона, Анна, Мария. Братья: Дмитрий, Яков.

Елена с детства мечтала всю свою жизнь посвятить служению Богу. С семи лет она мечтала попасть в монастырь, но её не отпускали родители. Она искренно молила Господа Бога о том, чтобы Он помог в исполнении её мечты. В 1897 году, когда ей исполнилось 13 лет, отец отвёз её на подводе в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь.

В величественном монастырском соборе в честь Казанской иконы Божией Матери, построенном трудами и усердием игуменьи Арсении (Себряковой) в 1871—1885 годах, юная послушница получила исцеление сломанной и болящей своей ноги. После исцеления Елена осталась в монастыре качестве послушницы. Пострижена была Елена в монахини, с её слов, в 1920 году.

Ещё до пострига в монашество, юная насельница прослыла в обители как необыкновенная, с мудрым словом, духовным взглядом и прозорливостью. Подвижническое служение матушки Раисы было закономерно, так как она общалась и жила в келье вместе с монахиней Иннокентией, которая являлась племянницей схимонахини Ардалионы, а последняя была духовной наставницей прославленной 22 окт. 2016 г. в лике местночтимых святых Волгоградской митрополии игуменьи Арсении (Себряковой).

В 1928 году произошёл разгром Усть-Медведицкого монастыря. Изгнанная из монастыря матушка стала служить ктитором в Свято-Никольской церкви хутора Кривского. К этому хутору стали стекаться люди с самыми различными болезнями и бедами, какими обычно страдает человек по своей греховности. Но мать Раиса была особым врачом. От телесной она незаметно переходила к внутренней, духовной болезни как первопричине и, леча людей, приводила их к вере, к христианскому образу жизни. «Самый главный наш целитель — Отец наш Небесный. Молись Богу, покайся в своих грехах — вот тебе и будет исцеление».

21 ноября 1935 м. Раиса была арестована и осуждена по политическим мотивам по 58-й статье, а 5 сентября 1936 года матушка Раиса была приговорена к семи годам заключения в ИТЛ. 8 июня 1937 года из Танганской тюрьмы (определение по документу) прибыла в Самарское отделение Карлага. 15 ноября 1942 года убыла из лагеря". Поселение ей определили в городе Ачинске Красноярского края, где матушка Раиса стала жить в Ачинске, творя дела Божии и всем помогая: больным, скорбящим, военным. У многих жила она, многие старались ей помочь и приглашали к себе в дом.

В 1942—1943 гг. матушка проживала в Красноярском края. Исповедническое служение м. Раисы заключалось в отстаивании и распространении православной веры в местах её проживания. Это проявлялось в различных формах деятельности: собраниях верующих, отправлениях религиозных обрядов в церкви и на дому, пропаганде православного образа жизни (православное просвещение), нравственных наставлениях, в христианском милосердии. В г. Ачинске м. Раиса приняла активное участие в открытии Казанского храма. В начале 1947 года монахиня Раиса переезжает в Кемерово для возрождения там духовной жизни и благодаря ей открывается храм в честь иконы Божией Матери «Знамение».

В 1949 года её последнее убогое убежище на окраине Кемерово в «Шахтстрое» посетило около семи тысяч человек. В августе 1952 года матушка Раиса переехала в город Серафимович Сталинградской области, потом жила в Нижнекривском хуторе с декабря 1952 года и до 18 января 1953 г. Это время было насыщено молитвами, милосердием и служением простым людям. 18 января монахиня Раиса была вновь арестована и увезена в г. Кемерово на суд. С сентября 1953 по 15 октября 1954 г. м. Раиса отбывала срок в Дубровлаге Мордовской ССР.

Многое в жизни матушки Раисы было сокрыто от глаз непосвящённых людей. Но в церковной среде они передаются устно. Это можно увидеть из её встречи со святителем Лукой (Войно-Ясенецким) в 1954 г. в Симферополе. Имеется фотография митрополита Новосибирского Варфоломея, подаренная ей 1 июня 1953 г. с надписью: «На молитвенную память м. Раисе от митрополита Варфоломея». Матушка имела духовника архимандрита Дорофея (Николенко) (г. Серафимович) и, наконец, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий (Смирнов), считает себя её духовным чадом.

С августа 1955 по 19 июня 1957 г. м. Раиса жила и умерла в г. Серафимовиче.

Почитание 
Духовным наследием монахини Раисы являются её письма разным адресатам, письма к ней самой (в настоящий момент известно 12 писем), 20 свидетельств очевидцев, различные ей посвящения в стихотворной форме и прозе, её поучения.
С праведной и блаженной кончиной матери Раисы не прекратилась её помощь людям и молитвы о них. «Тех людей, которые были дороги её сердцу, она после своей смерти не оставила в молитве своей. По их судьбе, которую они прожили, видно, что рука монахини Раисы вела их по жизни» (А. Н. Повторихина); «Сама маленькая, худенькая, а освещала весь свет» (Н. К. Гусев); «Мать Раиса оставила в нас такой духовный след, который помогает нам идти по пути к Спасению» (протодьякон А. Вылегжанин).

Ежегодно в день преставления монахини Раисы на её могиле в г. Серафимович совершались панихиды, на которые собирались множество верующих из разных мест.

Перезахоронение 

В субботу 4 октября 2014 года, в день памяти святителя Димитрия Ростовского и на отдание праздника Воздвижение Креста Господня, при стечении паломников и духовенства Урюпинской епархии состоялось перенесение в Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский женский монастырь и перезахоронение у алтаря Казанского храма монахини Раисы и ещё шестерых монахинь Усть-Медведицкого монастыря, окончивших свои дни в изгнании из обители в XX веке. Так, монахиня Раиса, исповедница веры и благочестия, обрела своё родное пристанище. Теперь здесь совершается регулярное служение заупокойных литий и панихид, за которым молятся сёстры обители и многочисленные паломники обители.

В настоящее время комиссией по канонизации святых Урюпинской епархии собираются материалы для причисления монахини Раисы к лику святых.

Источники и литература 
 Архив УФСБ по Кемеровской области. 1953 г. Ф. 8. Д. 4626. Т. 1.
 Архив УФСБ по Ростовской области. 1935. Д. 50514.
 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 1722. Оп. 3. Д. 57.
 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 226. Оп. 3.
 Бобровников В. Г. СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ: ОПЫТ МОНАХИНИ РАИСЫ (1942—1952 ГГ.)//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2011. № 5. С. 30-33.
 Бобровников В. Г. ПОДВИЖНИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ МОНАХИНИ РАИСЫ (1928—1942 ГГ.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2011. № 4. Ч. 3. С. 20-23.
 Иеромонах Никон. Монахиня Раиса: жизнеописание. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 48 с.
 Никон(Смирнов), иеромонах МОНАХИНЯ РАИСА (КРИВОШЛЫКОВА). 2-издание. 2008 г.
 Монахиня Раиса и её жизнь в Ачинске с 1943 по 1947 годы // Казанскому собору 175 лет. Ачинск: ИПК «ОМЕГА Принт», 2005. 130 с.
 ПОДВИЖНИЦЫ ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ https://vk.com/ust_medveditsky

Ссылки 
 ПОДВИЖНИЦЫ ВЕРЫ И БЛАГОЧЕСТИЯ УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ
 монахиня Раиса
 День памяти монахини Раисы
 Возвращение в родную обитель

Монахини Русской православной церкви